HMS Torbay je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Torbay (1693) 
 HMS Torbay (1919) 
 HMS Torbay (1940) 
 HMS Torbay (S90)

Torbay